Meurtre sur l'étang de lotus est une nouvelle de Robert van Gulik mettant en scène le juge Ti.

Il s'agit de la neuvième enquête du magistrat selon l'ordre chronologique et de la septième selon l'ordre de publication. La nouvelle fait partie du recueil Le Juge Ti à l'œuvre.

Résumé 

Pourquoi et comment le poète retraité Meng Lan a-t-il été assassiné dans sa modeste propriété ? Son cadavre a été retrouvé dans le petit pavillon de repos de sa propriété, au bord de l'étang de lotus.

L'arme du crime: un couteau à manche d'ivoire. Les indices: un pichet de vin vide et une tasse. Aucun témoin. À ce qu'il semble au premier abord…

Personnages 

Personnel du Tribunal
 Ti Jen-tsie, magistrat de Han-yuan.
 Ma Jong, l'un de ses lieutenant.

Personnalités importantes du district
 Yuan Kaï, apothicaire réputé.
 Chou Fan, maître de la guilde des marchands de thé.

Autres personnages
 Chih Mei-lan, épouse du poète Meng Lan.
 Chih Ming, frère de la précédente.

Bibliographie 
 Judge Dee at Work (1967) 

 À l'origine publiées dans le désordre, les enquêtes du juge Ti ont été regroupées en français dans une collection de quatre volumes respectant l'ordre chronologique de ses aventures :

 Les Aventures du juge Ti, volumes 1. Les Débuts du juge Ti ; 2. Les Enquêtes du juge Ti ; 3. Les Nouvelles Enquêtes du juge Ti ; 4. Les Dernières Enquêtes du juge Ti, Paris, La Découverte, coll. « Pulp fictions », 2009.

Articles connexes 

 Robert van Gulik
 Juge Ti
 Di Renjie
 Dynastie Tang

Nouvelle policière néerlandaise
Nouvelle de Robert van Gulik
Nouvelle parue en 1967
Juge Ti
1967 en littérature policière